The Rox Box (Roxette 86—06) — бокс-сет, подарочное издание сборника лучших хитов, выпущенное 18 октября 2006 года шведской поп-рок-группой Roxette и посвящённое 20-летию творческой деятельности коллектива.

Издание оформлено в виде книги нестандартного формата. Помимо множества ярких и красочных фотографий, а также достаточно подробного текста об истории группы, содержит четыре диска формата CD-аудио и один двухсторонний DVD. На страницах книги (всего 71 страница на очень плотной бумаге) также имеется информация о всех альбомах группы и обновленный каталог их релизов.

Всего из 78 аудио треков — 14 новых, ранее никогда не издававшихся песен.

Выпускающая компания: Capitol records & Roxette Recordings.

Номер по каталогу: 0946 3 67972 2 9.

Список композиций

DVD материалы

Примечания

Литература 
 
 

Альбомы Roxette
Альбомы на английском языке
Бокс-сеты